Saint-Arnoult ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Arnoult (Calvados), Département Calvados
 Saint-Arnoult (Loir-et-Cher), Département Loir-et-Cher
 Saint-Arnoult (Oise), Département Oise
 Saint-Arnoult (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Saint-Arnoult-des-Bois, Département Eure-et-Loir
 Saint-Arnoult-en-Yvelines, Département Yvelines